Змагання в парному розряді проходили в рамках жіночого тенісного турніру WTA 1-ї категорії Evert Cup 1999, який відбувся водинадцяте в Індіан-Веллс (США). Ліндсі Девенпорт і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Серена Вільямс і Вінус Вільямс.

Мартіна Хінгіс і Анна Курнікова виграли титул, перемігши у фіналі пару Мері Джо Фернандес і Яна Новотна з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
  Крісті Богерт /  Анн-Гель Сідо

 Кваліфікаційна сітка

{{8 Команд без 3-го
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч
|team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Квета Грдлічкова Гелена Вілдова
| RD1-score1=6
| RD1-seed2= 
| RD1-team2=| RD1-score2=8| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Александра Ольша Лілія Остерло
| RD1-score3=7
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Морін Дрейк Елена Вагнер| RD1-score4=9| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Крісті Богерт Анн-Гель Сідо| RD1-score5=9| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Татьяна Гарбін Саманта Рівз
| RD1-score6=8
| RD1-seed7=WC
| RD1-team7= Тара Снайдер Александра Стівенсон
| RD1-score7=6
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Джанет Лі Тамарін Танасугарн| RD1-score8=8| RD2-seed1= 
| RD2-team1=
| RD2-score1=1
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Морін Дрейк Елена Вагнер| RD2-score2=8| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Крісті Богерт Анн-Гель Сідо| RD2-score3=8'''
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Джанет Лі Тамарін Танасугарн
| RD2-score4=2
| RD3-seed1= 
| RD3-team1= Морін Дрейк Елена Вагнер
| RD3-score1=6
| RD3-seed2= 
| RD3-team2=

Посилання 
 Evert Cup 1999 Doubles Draw 

Жінки, парний розряд
Парний розряд